Another Version of the Truth () — концертный видеоальбом американской индастриал-группы Nine Inch Nails, вышедший в декабре 2009 года.

Об альбоме 
На Another Version of the Truth представлен материал, записанный во время концертов гастрольного тура Lights in the Sky в период с 5 декабря по 13 декабря 2008 года. Another Version of the Truth был выпущен на DVD, Blu-ray и в BitTorrent. Видеоальбом распространялася бесплатно.

Nine Inch Nails планировали снять один из концертов тура Lights in the Sky в 3D-формате, под руководством режиссёра Джеймса Кэмерона. Однако из-за возникших разноглассий Трента Резнора с лейблом Interscope Records, проект был отменён. Но чтобы не расстраивать поклонников группы в декабре 2008 года Трент Резнор организовывает съёмку концертов в Портленде, Виктории и Сакраменто. Часть снятого материала Резнор выкладывает в BitTorrent в качестве «новогоднего/рождественского подарка» для фанатов. Через некоторое время участники группы решили выпустить отснятый материал как видеоконцерт. Составлением видео занимался арт-директор Nine Inch Nails Роб Шеридан. Первоначальным названием проекта было This One Is On Us (в пер. с англ. Это от нас), однако позже названием поменялось на Another Version of the Truth.

18 декабря 2009 года вышел трейлер Another Version of the Truth. Позже стали известны даты релиза цифровых версий видеоальбома. Это 25 декабря 2009, 25 января 2010 и 25 февраля 2010. Релиз на физических носителях состоялся в июне 2010 года.

Список композиций

Gift

Vegas 
Эта версия снята и смонтирована фанатами группы со всего мира.

Участники записи 
 Трент Резнор — ведущий вокал, гитара, клавишные, маримба, бубен 
 Робин Финк — гитара, бэк-вокал, блокфлейта
 Джастин Мелдал-Джонсен — бас-гитара, гитара, клавишные, бэк-вокал
 Алессандро Кортини — клавишные, программирование, гитара, бэк-вокал 
 Джош Фриз — ударные

Примечания

Ссылки 
 Another Version of the Truth на официальном сайте NIN
 Another Version of the Truth на NinWiki

Концертные альбомы 2009 года
Альбомы Nine Inch Nails
Альбомы 2009 года
Альбомы, выпущенные самостоятельно
Видеоальбомы 2009 года